Maa-Kannuskari är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Karleby  och landskapet Mellersta Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Maa-Kannuskari åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Maa-Kannuskari. Runt Maa-Kannuskari är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Himango,  km nordost om Maa-Kannuskari. I omgivningarna runt Maa-Kannuskari växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Mellersta Österbotten